Kwast ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest van der Kwast (* 1981), niederländischer Autor und Journalist
 James Kwast (1852–1927), niederländisch-deutscher Pianist und Musikpädagoge